Unterthalham ist der Ortsname von

 Unterthalham (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Unterthalham (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Unterthalham (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

 Unterthalham (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Unterthalheim